De schommel (Renoir), een schilderij van Pierre-Auguste Renoir
 De schommel (Fragonard), een schilderij van Jean-Honoré Fragonard
 De schommel (Visch), een beeld van Henk Visch in Nijmegen